ARD – niemiecki nadawca telewizyjny
 ostra choroba układu oddechowego
 miażdżycowa choroba naczyniowonerkowa
 Apple Remote Desktop
 Atmospheric Reentry Demonstrator